США мають два девізи:
 E pluribus unum — девіз зображений на Великій печатці Сполучених Штатів, затверджений в 1782 році.
 In God We Trust — девіз затверджений в 1956 році, зображується на всіх монетах та банкнотах США. Також девіз штату Флорида.

Також кожен штат має свій девіз:
 Список девізів штатів і територій США

Багатозначні терміни